Distretto di Río Grande – distretto del Perù nella regione di Arequipa
Distretto di Río Grande – distretto del Perù nella regione di Ica

Pagine correlate 
Rio Grande